Театр крови () — британский комедийный фильм ужасов 1973 года режиссера Дугласа Хикокса.

Сюжет 
Эдвард Лайонхарт, актер и режиссер театра, который всю жизнь играет в шекспировских трагедиях. Ему опротивели критики, которые не смогли оценить его талант, хотя он и сохраняет их статьи о себе. И последней каплей стало то, что главную театральную награду они присудили не ему, а какому-то актеру начинающему. И Эдвард начинает мстить, используя для этого сцены убийств из театральных пьес Шекспира.

В ролях 
 Винсент Прайс — Эдвард Лайонгарт
 Дайана Ригг — Эдвина Лайонгарт
 Иан Хендри — Перегрин Девлин
 Гарри Эндрюс — Тревор Дикмен
 Роберт Кут — Оливер Лардинг
 Майкл Горден — Джордж Максвелл
 Роберт Морли — Мередит Мередю
 Эрик Сайкс — сержант Додж
 Джоан Хиксон — миссис Спраут

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Великобритании 1973 года
Кинокомедии 1973 года
Кинокомедии Великобритании
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы о мести
Криминальные фильмы Великобритании
Фильмы об актёрах
Экранизации произведений Уильяма Шекспира
Фильмы United Artists
Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов 1973 года
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы-слэшеры